Телесериалы и многосерийные фильмы, посвящённые аварии на Чернобыльской АЭС:
 «Чернобыль» () — 5-серийный телесериал в жанре исторической драмы режиссёра Йохана Ренка (США, Великобритания. 2019).
 «Чернобыль» — 12-серийный телесериал в жанре детектива и исторической драмы режиссёра Алексея Мурадова (Россия, 2019).
 «Чернобыль. Зона отчуждения» — 16-серийный телесериал в жанре драматической исторической мистики режиссёров Андерса Банке и Павла Костомарова (Россия, 2014—2019).
 «Чернобыль. Всё только начинается?» () — 4-серийный документальный фильм режиссёра Бориса Плакского (Украина. 2016).